«В бегах» (), другое название «Несвятые» — криминальная драма режиссёра Дэвида Лоури, который так же выступил как автор сценария. Премьера картины состоялась 20 января 2013 года на кинофестивале независимого кино «Сандэнс», 20 мая 2013 года фильм был показан в программе 66-го Каннского кинофестиваля, 16 августа того же года картина вышла в широкий прокат.

Сюжет 
Техас, середина 1970-х. Боб и Рут любят друг друга. Они мечтают пожениться, купить дом и провести вместе всю жизнь, наблюдая, как растут их дети. Однако для этого нужны деньги, и молодые люди находят простой и быстрый способ обогащения. Парочка совершает ограбление. Однако всё идёт наперекосяк, и полиция настигает незадачливых преступников. Во время перестрелки Рут ранит одного из офицеров. После сдачи властям Боб берёт всю вину на себя. Суд приговаривает его к длительному тюремному сроку, Рут же остаётся ждать любимого на свободе. Уже в тюрьме Боб узнаёт, что у него родилась дочь.

Проходит четыре года, после нескольких неудачных попыток Боб совершает побег, чтобы вернуться к Рут и увидеть, наконец, своего ребёнка. За ним начинает охотиться не только полиция штата, но и люди, которым в прошлом Боб сильно задолжал.

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Дэвид Лоури
 Продюсеры: Кассиан Элвис, Тоби Хальбрукс, Джеймс М. Джонстон, Эми Кауфман, Ларс Кнудсен, Джей Ван Хой, Роберт Огден Барнум, Марк Бёрг, Джесси Кеннеди, Логан Леви, Фредрик Малмберг, Эндрю Манн, Майкл Менчел, Майкл Следд, Анита Сум, Ник Турлоу, Дэниэл Вагнер, Боб Вайнштейн, Харви Вайнштейн
 Сценарист: Дэвид Лоури
 Композитор: Дэниэл Харт
 Оператор: Брэдфорд Янг
 Монтажёры: , Джейн Риццо
 Художники: Джейд Хили, Джонатан Рудак, Малгозия Турзанска, Адам Уиллис

Награды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Фильмы 2013 года
Фильмы США 2013 года
Фильмы на английском языке
Фильмы Дэвида Лоури
Фильмы — лауреаты кинофестиваля «Сандэнс»
Фильмы IFC Films
Криминальные фильмы США
Фильмы-мелодрамы США